Белиджи́ — село в Дербентском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Белиджи со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Центр сельсовета с 1921 года.

География 
Расположено в дельте реки Самур, в 30 км к юго-востоку от города Дербент.

Население 

По материалам всесоюзной переписи населения 1926 года по Дагестанской АССР, в населённом пункте Белиджи Белиджинского сельсовета Дербентского округа проживало: тюрков (азербайджанцев) — 339 человек (94 хозяйства), лезгин — 77 человек (24 хозяйства), русских — 8 человек (3 хозяйства), кумыков — 5 человек (1 хозяйство), персов — 5 человек (1 хозяйство) и горских евреев — 5 человек (1 хозяйство).

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Достопримечательности 
Круглые башни — Курт-Тепе (к северо-востоку от села), 
Гонодан-Тепе (к югу от села).

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Дербентского района
Муниципальные образования Дербентского района
Сельские поселения Дагестана